Maksim Aleksandrowycz Bardaczou (ros. Максим Бордачев, Maksim Bordacziew; ur. 18 czerwca 1986 w Grodnie) – białoruski piłkarz, grający na pozycji obrońcy, reprezentant Białorusi.

Kariera klubowa

Bibliografia 
 Maksim Bardaczou na stronie FC BATE 
 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze BATE Borysów
Piłkarze Niomanu Grodno
Piłkarze Partyzana Mińsk
Piłkarze Tomu Tomsk
Piłkarze FK Rostów
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Grodnie
Piłkarze FK Orenburg
Piłkarze Szachciora Soligorsk
Piłkarze Tarpiedy-BiełAZ Żodzino